Maritozzi – plurale di maritozzo, dolce tipico del Lazio
 Riccardo Maritozzi (1959) – ex calciatore italiano